Алекса́ндр Евге́ньевич Буха́ров (12 марта 1985, Брежнев, СССР) — российский футболист, нападающий. Четырёхкратный чемпион России.

Клубная карьера 

Заниматься футболом начал в родном городе. На взрослом уровне дебютировал в 2002 году в клубе «Краснодар-2000», выступавшем в зоне «Юг» второго дивизиона. Перед началом сезона 2003 года перешёл в новороссийский «Черноморец», вышедший в Премьер-лигу, к играм основной команды не привлекался. В том же сезоне выступал за «Рубин-2» — фарм-клуб «Рубина», в Первенстве КФК, забил 10 мячей. Следующий сезон провёл в «Рубине-2» уже во втором дивизионе. В 2005 году начал выступления за «Рубин», играл в том сезоне как за основную команду, так и за дубль.

В начале июля 2006 года на тренировке получил тяжёлую травму (разрыв крестообразной связки колена), из-за которой не играл около полугода. В конце февраля 2007 года на тренировочном сборе произошёл рецидив этой травмы, и Бухаров вновь надолго выбыл из строя. В начале мая опять на тренировке получил аналогичную травму и выбыл из строя до конца сезона, не сыграв в 2007 году ни в одном официальном матче.

В январе 2008 года продлил контракт с «Рубином» на три года. Забив несколько важных мячей, помог команде стать чемпионом страны, всего в том сезоне забил 6 мячей в 20 играх.

В первом же матче чемпионата России 2009 против «Кубани» (3:0) сделал дубль и отдал голевую передачу. Стал автором двух хет-триков по результатам 20 туров премьер-лиги-2009: 6 июля в матче против подмосковных «Химок», 16 августа в ворота грозненского «Терека».

19 июля 2010 года перешёл в «Зенит», подписав контракт на 4 года. Дебютировал за команду, выйдя на замену во втором тайме матча 17 тура чемпионата против «Динамо» (1:1). Первый гол забил в гостевом матче 19 тура против «Локомотива» (0:3). Провёл на поле все 90 минут и отличился на 67-й минуте после проникающего паса от Быстрова, сделав счёт 2:0. 21 октября в матче группового этапа Лиги Европы против «Хайдука» забил свой первый мяч за «Зенит» в еврокубках. 14 ноября 2010 года стал чемпионом России. В 28-м туре «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 5:0, а Бухаров отметился дублем.

Вечером 2 сентября 2013 года Бухаров был задержан сотрудниками правоохранительных органов в VIP-зале ожидания аэропорта Пулково, где футболист ожидал свой рейс в Казань: всем футболистам «Зенита», не вызванным в национальные сборные, был предоставлен краткосрочный отпуск. Причиной послужило то, что Бухаров, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил дебош. Ночь Бухаров провёл в отделении полиции, где ему было предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»

В январе 2014 года перешёл на правах аренды до конца сезона в махачкалинский «Анжи». Первый гол за «Анжи» забил в 20 туре чемпионата России в ворота «Рубина». 20 мая 2014 года агент Олег Артёмов сообщил, что его клиент не вернётся в «Зенит», которому он принадлежал до последнего времени. Весеннюю часть сезона провёл на правах аренды в махачкалинском «Анжи».

2 июля 2014 года в качестве свободного агента подписал контракт с «Ростовом» сроком на два года. 22 февраля 2018 года расторг контракт. 25 июля 2018 года подписал однолетний контракт с «Рубином». В начале мая 2019 получил травму и по истечении контракта покинул клуб. В июле появилась информация о переходе Бухарова в «Сочи», впоследствии не подтвердившаяся.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую, студенческую и молодёжную сборные России. На Универсиаде 2005 года, прошедшей в Измире, стал лучшим бомбардиром российской команды.

21 августа 2009 года получил вызов в национальную сборную. Дебютировал в сборной 14 октября 2009 года, выйдя на 64-й минуте на замену вместо Владимира Быстрова в матче против сборной Азербайджана. При Адвокате вышел на поле в товарищеском матче с Бельгией, после в сборную не вызывался.

19 августа 2011 года был вызван в стан второй сборной России на матч c олимпийской сборной Белоруссии.

13 марта 2017 был вызван в сборную Станиславом Черчесовым. В матче против сборной Кот-д’Ивуара (0:2) вышел в стартовом составе. 28 марта в матче против сборной Бельгии (3:3) забил гол.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 30 мая 2019 года

Матчи за сборную 

Итого: 9 матчей / 1 гол; 2 победы, 3 ничьи, 4 поражения.

Достижения

Командные 
 «Рубин»
 Чемпион России: 2008, 2009
 Финалист Кубка России: 2008/09
 Обладатель Суперкубка России: 2010

 «Зенит»
 Чемпион России: 2010, 2011/12
 Обладатель Суперкубка России: 2011
 Серебряный призёр чемпионата России: 2012/13

 «Ростов»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16

 «Рубин-2»
 Победитель Первенства МФС «Приволжье» (III дивизион): 2003

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (1): № 2 (2009)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Ростова» 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Краснодар-2000»
Игроки ФК «Рубин-2»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Ростов»